Лурья — еврейская фамилия.
 Лурья, Арон Павлович (также Лурье и Лурия, 1867—1920) — русский публицист (псевдонимы А. Лидский, А. Смирный, Б. Мурин, Невидимка), социал-демократ, двоюродный брат советского государственного деятеля А. А. Сольца, дядя писателя Ю. В. Трифонова.
 Лурье, Артур Сергеевич (Наум Израилевич) (Артур Винцент Лурье, первоначальная фамилия Лурья; 1892—1966) — российский и американский композитор-авангардист.
 Лурье, Семён Владимирович (первоначально Симха Лу́рья; 1867—1927) — русский журналист и публицист.
 Лурье, Соломон Яковлевич (также Лурья, 1890/1891—1964) — советский филолог и историк античности, писатель и переводчик с древнегреческого и древнееврейского языков.